Урт (фр. L'Ourthe, валлон. Aiwe d' Oûte) — многозначный термин.

 Урт — река в Бельгии, правый приток Мааса.
 Урт — административная единица Первой французской империи.